La Boisse é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 La Boisse apresentava uma população de 2753 habitantes, distribuídos por 1085 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain